Ritratto di cardinale (El Greco)
 Ritratto di cardinale (Raffaello)